Maloja steht für:

 Maloja, Dorf in der Schweiz
 Bezirk Maloja, Bezirks in der Schweiz

Schiffe:
 Maloja (Schiff, 1906), 1906 in Dienst gestelltes Handelsschiff
 Maloja (Schiff, 1912), 1912 in Dienst gestelltes Passagierschiff
 Maloja (Schiff, 1923), 1923 in Dienst gestelltes Passagierschiff
 ein 1952 auf der Rickmers Werft (Bremerhaven) gebauter Stückgutfrachter
 ein Containerschiff (7680 BRT, 1974 gebaut, 2000 verschrottet) 

Weiteres:

 Malojapass, Schweizer Alpenpass
 Malojawind, Talwind im Bergell
 Maloja Palace, Hotel in Maloja

Siehe auch: 
 Maloya